"Monza" pode ser:
 Monza, comuna italiana da Lombardia
 Autódromo Nacional de Monza
 Chevrolet Monza
 Chevrolet Monza (Estados Unidos)
 Chevrolet Monza (China)
 Opel Monza
 Província de Monza e Brianza, na Lombardia

Desambiguações de topônimos